Deux navires de la marine polonaise ont porté successivement le nom de ORP Mazur, d’après le nom de la population vivant en Mazurie :

 Le , un torpilleur ex-V-105 allemand ; en service de 1921 à 1939, il a participé à la campagne de septembre 1939.
 Le , un sous-marin du projet 96, ancienne unité soviétique, en service de 1954 à 1965.

Notes et références